Stenger:
 Marc (Camille Michel) Stenger (* 1946, Phalsbourg), francuski duchowny katolicki, biskup Troyes
 Victor J. Stenger (* 1935, Bayonne), amerykański fizyk cząstek, zdeklarowany ateista, filozof zajmujący